Topònims:
 Brest ciutat de França a la regió de Bretanya.
 Districte de Brest districte del departament francès de Finisterre.
 Brest (Bielorússia) ciutat de Bielorússia, històricament coneguda com a Brest-Litovsk.
 Província de Brest és una de les vóblasts de Bielorússia.
 Raion de Brest (Bielorússia) centre administractiu.
 Brest (Alemanya) ciutat d'Alemanya al districte de Stade.
 Brest (Eslovènia) ciutat d'Eslovènia a la regió de Carniola Interior.
 Brześć Kujawski (en alemany Brest) localitat de Polònia.
Altres:
 Fortalesa de Brest situada a la ciutat francesa de Brest.
 Fortalesa de Brest (Bielorússia) situada a la ciutat de Brest (Bielorússia).
 Futbol'ny Klub Dinamo Brest club bielorús de futbol.
 Museu del Ferrocarril de Brest situat a la ciutat de Brest de Bielorrúsia.
 Stade Brestois 29 també anomenat Brest és un club de futbol francès fundat el 1903 a la ciutat de Brest (Bretanya).
 Tractat de Brest-Litovsk tractat de pau signat el 3 de març de 1918 entre les Potències Centrals i Rússia.